Jindřich Baumruk – calciatore boemo
 Jiří Baumruk – cestista e allenatore di pallacanestro cecoslovacco
 Miroslav Baumruk – cestista cecoslovacco